Кавалеры ордена Святого Георгия III класса на букву «А»

Список составлен по алфавиту персоналий. Приводятся фамилия, имя, отчество; звание на момент награждения; номер по спискам Григоровича — Степанова и Судравского; дата награждения. Лица, чьи имена точно идентифицировать не удалось, не викифицируются.

 Абрамов, Александр Константинович, генерал-майор, № 517, 15 октября 1870
 Август, принц Вюртембергский, генерал от кавалерии прусской службы, № 513, 29 сентября 1870
 Александр, герцог Вюртембергский, генерал от кавалерии, № 256, 23 декабря 1812
 Александр Гессен-Дармштадтский, генерал-лейтенант, № 504, 20 июля 1859
 Александр Карагеоргиевич, принц Сербский, 1915
 Алексеев, Евгений Иванович, адмирал, № 588, 14 ноября 1904
 Алексеев, Илья Иванович, генерал-майор, № 196, 2 августа 1809
 Алексиано, Панагиоти, капитан-лейтенант, № 55, 26 ноября 1777
 Алиев, Эрис Хан Султан Гирей, генерал от артиллерии, 26 октября 1915
 Алхазов, Яков Кайхосрович, генерал-лейтенант, № 556, 19 декабря 1877
 Альберт I (король Бельгии), ноябрь 1914
 Альберт, принц Прусский, № 516, 10 октября 1870
 Альберт, эрцгерцог Австрийский, № 473, 12 июня 1851
 Альвенслебен, Константин фон, генерал-лейтенант прусской службы, № 522, 27 декабря 1870 
 Альфтан, Владимир Алексеевич, генерал-лейтенант, 13 марта 1915
 Амираджибов, Михаил Кайхосрович, генерал-майор, № 570, 19 апреля 1878
 Андроников, Иван Малхазович, генерал-лейтенант, № 475, 30 ноября 1853
 Анреп, Роман Карлович, полковник, № 119, 1 января 1795
 Ансио, Александр Георгиевич, генерал-майор, № 226, 16 февраля 1812
 Апраксин, Фёдор Матвеевич, полковник, № 106, 28 июня 1794
 Аргун, Григорий Давыдович, полковник, № 199, 28 января 1809
 Аргутинский-Долгоруков, Моисей Захарович, генерал-майор, № 460, 3 декабря 1842
 Арсеньев, Николай Дмитриевич, генерал-майор, № 80, 25 марта 1791
 Архипович, Николай Георгиевич, генерал-майор, 7 октября 1916

Литература 

 
 
 
 

А